

Sciences et technique 
 Les serres sont les doigts munis de griffes chez les rapaces.
 Une serre est une pièce de la charpente d'un bateau. 
 Un serre-joint est un outil de maçon.
 Une serre est une construction pour la protection des cultures.
 La serre est un animal mythologique, mi-poisson, mi-oiseau.
 Crête étroite, longue de plusieurs kilomètres, faisant partie d'un relief de hauteurs isolées par des vallées parallèles découpant un plateau.

Patronymie 

 Aimé Serre (1922-1993), écrivain français ;
 Alfred Serre (1837-1906), dessinateur, peintre, émailleur d'art et céramiste français
 Anne Serre (1960-), écrivain français ;
 Catherine Serre (1954-), actrice française ;
 Chantal Serre (1951-), footballeuse française ;
 Claude Serre (1938-1998), dessinateur humoristique français ;
 Denis Serre (1954-), mathématicien français ;
 Gautier Serre, a.k.a Igorrr (1984-), musicien français ;
 Henri Serre (1931-), acteur français ;
 Hercule de Serre (1776-1824), homme politique français ;
 Jean-Pierre Serre (1926-), mathématicien français, lauréat de la médaille Fields et du prix Abel ;
 Joseph François de Serre de Gras (1739-1805), général de brigade français ;
 Joséphine Serre (1982–), actrice française ;
 Josiane Serre (1922–2004), chimiste française ;
 Léopoldine Serre (1988-), actrice française ;
 Louis Serre, médecin français du  ;
 Magali Serre (1973-), réalisatrice et journaliste française ;
 Marine Serre (1991-), styliste française ;
 Michel Serre (1658-1733), peintre baroque ;
 Michel Serres (1930-2019), philosophe ;
 Nathalie Serre (1968-), femme politique française ;
 Paul Serre (1895-1972), joueur français de rugby à XV ;
 Philippe Serre (1901-1991), homme politique français ;
 René Serre (1938-), coureur cycliste français ;
 Volodia Serre (1978-), acteur français.

Hydronymie 
 La Serre est une rivière du nord de la France affluent de l'Oise.
 Le Serre, un affluent de l'Aveyron.
 Lac de Serre-Ponçon, lac artificiel sur la Durance.
 Lac de Serre Longue, lac des Hautes-Pyrénées.
 Les serres : zones inondables en bordure de rivière (l'Ouvèze à Mollans-sur-Ouvèze).

Géographie 
Le serre désigne une échine, un relief vigoureux. Plus spécifiquement, c'est le nom des interfluves à forte pente dans les Cévennes.

Toponymie 

 Le massif de la Serre est un massif granitique français situé dans le département du Jura.
 Serre Chevalier, station de sports d'hiver située dans les Alpes du Sud.
 Serre est une commune italienne dans la province de Salerne.
 01450 Serrières-sur-Ain.
 Serre, 03240, Deux-Chaises.
 Serre, 03500, Bransat.
 Serre, 04140, Auzet.
 Serre, 04500, Saint-Laurent-du-Verdon.
 Serre, 05400 Veynes.
 05700 Serres.
 Serre, 06420 Roure.
 Serre, 07000, Creysseilles.
 Serre, 07200, Rochecolombe.
 Serre, 07580, Saint-Pons.
 La-Serre, 09140 Seix.
 Serre, 09140, Soueix-Rogalle.
 Serre, 09240, La Bastide-de-Sérou.
 Serre, 09800, Arrien-en-Bethmale.
 Serres-Sainte-Marie, 64170.
 Serre, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui rattachée à Serre-Nerpol.
 Serre, ancienne commune française de Vaucluse, aujourd'hui rattachée à Carpentras.
 La Serre, commune française de l'Aveyron.
 Le Grand-Serre, commune française de la Drôme.
 Serre-les-Moulières, commune française du Jura.
 Serre-les-Sapins, commune française du Doubs.
 Serre-Nerpol, commune française de l'Isère.
 Serre-lès-Puisieux, hameau du Pas-de-Calais.

Autres 
 Serre éditeur, éditeur français situé à Nice.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 Effet de serre

Patronyme français
Homonymie d'hydronyme